Palentzia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Provincia de Palencia, provins, Kastilien och Leon, 
 Palencia (provinshuvudstad i Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, lat 42,01, long -4,52), 

Robotskapade Spanienförgreningar